«That's the Way It Is» — название ряда альбомов и синглов:
 That's The Way It Is — альбом Элвиса Пресли
 That's The Way It Is — альбом Гарри Нильсона ()
 That's The Way It Is — сингл Селин Дион